Det engelske ord hamlet (fx etymologisk fra oldnordisk Amlóði som betyder fjols, en fiskeslægt hypoplectrus - eller dansk bygd) kan henvise til:

 Hamlet – skuespil af William Shakespeare

Film 
 Hamlet (film fra 1900) – instrueret af Clément Maurice
 Hamlet, Prins af Danmark (film fra 1907) – instrueret af Georges Méliès
 Hamlet (film fra 1908) – instrueret af Henri Desfontaines
 Hamlet (film fra 1911) – dansk stumfilm fra 1911 instrueret af August Blom
 Hamlet (film fra 1912) – instrueret af Charles Raymond
 Hamlet (film fra 1913) – instrueret af Hay Plumb
 Hamlet (film fra 1917) – instrueret af Eleuterio Rodolfi
 Hamlet (film fra 1921) – instrueret af Svend Gade og Heinz Schall
 Hamlet (film fra 1948) – instrueret af Laurence Olivier
 Hamlet (film fra 1954) – instrueret af Kishore Sahu
 Hamlet (film fra 1961) – instrueret af Franz Peter Wirth
 Hamlet (film fra 1964) – instrueret af Grigorij Kozintsev
 Hamlet (film fra 1969) – instrueret af Tony Richardson
 Hamlet (film fra 1976) – instrueret af Celestino Coronado
 Hamlet (film fra 1990) – instrueret af Franco Zeffirelli
 Hamlet (film fra 1996) – instrueret af Kenneth Branagh
 Hamlet (film fra 2000) – instrueret af Michael Almereyda
 Hamlet (film fra 2011) – instrueret af Bruce Ramsay
 Hamlet 2 – fra 2008, instrueret af Andy Fleming

Stednavne

USA 
 Hamlet, Californien
 Hamlet, Illinois
 Hamlet, Indiana
 Hamlet, Missouri
 Hamlet, Nebraska
 Hamlet, New York
 Hamlet, North Carolina
 Hamlet, Oregon
 Hamlet, West Virginia

Andet 
 Hamlet (opera) – fransk opera af Ambroise Thomas
 Hamlet (Tjajkovskij) – orkesterværk af Pjotr Tjajkovskij
 Hamlet Rugby Klub – dansk rugbyklub
 Hamletsgade – gade på Ydre Nørrebro i København, opkaldt efter Hamlet